Lituya peut désigner :
 la baie Lituya, un fjord de l'océan Pacifique situé aux États-Unis, en Alaska, siège d'un important tsunami en 1958 ;
 le glacier Lituya, un glacier des États-Unis, en Alaska, situé dans la chaîne Saint-Élie et se jetant dans la baie Lituya ;
 le mont Lituya, une montagne des États-Unis située en Alaska, dans la chaîne Saint-Élie ;
 le MV Lituya, un ferry des États-Unis naviguant dans les eaux côtières de l'Alaska dans le cadre de l'Alaska Marine Highway.